John Goodall (1863–1942) – angielski piłkarz i krykiecista, król strzelców pierwszego sezonu Football League First Division
 John Edwin Goodall (1893–1960) – australijski hokeista, przewodniczący Australian Ice Hockey Federation, fundator Goodall Cup (Pucharu Goodalla)
 John S. Goodall (1908–1996) – brytyjski ilustrator i malarz
 John Goodall (ur. 1950) – nowozelandzki żużlowiec
 John Goodall (ur. 1970) – angielski historyk i pisarz